Orival kan syfta på:
 Orival, Charente
 Orival, Seine-Maritime
Orival, Belgien